Uphof kan som auktorsförkortning betyda:

 Johannes Cornelius Theodorus Uphof
 Johannes Cornelius Theodorus Theodoor Uphof

Robotskapade auktorsförkortningar